Аббат Жак Делиль (; 22 июня 1738 — 2 мая 1813) — французский поэт и переводчик, запоздалый представитель эстетики классицизма.

Происхождение 
Жак Делиль родился 22 июня 1738 года в городе Клермон-Ферран (Овернь). По матери его предком был канцлер Франции Мишель де л’Опиталь, известный государственный деятель XVI века. Жак был незаконнорождённым ребёнком; отцовство признал адвокат парламента Клермон-Феррана Антуан Монтанье.

Биография 

Жак Делиль был учителем, потом профессором латинской поэзии в Коллеж де Франс. Дебютировал мелкими дидактическими стихотворениями, а в 1769 году издал свой капитальный труд — перевод «Георгик» Вергилия французскими стихами, вызвавший восторженные похвалы Вольтера и доставивший Делилю кресло во французской академии.

Перевод сделан в сухом и холодно-риторическом французском вкусе XVIII века и совершенно не передает строгую грацию оригинала. Шатобриан назвал этот слащавый и искусственно разукрашенный перевод «картиной Рафаэля, в совершенстве скопированной Миньяром». «Георгики» Делиля доставили ему блестящее положение в обществе и при дворе, сделали его любимцем Марии Антуанетты и графа д’Артуа, давшего ему аббатство с доходом в 30000 франков.

Революция заставила Делиля уехать в Англию, где он оставался до 1802 года. Вернувшись в Париж, он вновь занял место профессора и пользовался до самой смерти прежним престижем. Похороны его носили характер национального траура.

Творчество 
Из оригинальных поэм Делиля самые выдающиеся: «Les jardins, ou l’art d’embellir les paysages» (1782), «L’Homme des champs ou les Géorgiques françaises» (1800) в «Dithyrambe sur l’immortalité de l'âme». В них ещё более, чем в переводах Делиля, сказываются его недостатки — аффектация стиля, отсутствие жизни, условность пастухов и землепашцев; но вместе с тем детали обнаруживают большое искусство версификации и не лишены поэтических достоинств.

Современники Делиля упрекали его за то, что в «Les jardins…» английскому садоводству и английской природе отдаётся предпочтение перед французскими, и обвиняли автора в недостатке патриотизма. Кроме этих поэм, Делиль написал ещё «La pitié» (1803), «L’Imagination» (1806), «Trois règnes de la nature» — трактат о физике в стихах, «La Conversation», a также слабые переводы «Энеиды», «Потерянного Рая» Мильтона и «Опыта о человеке» Поупа.

«Дифирамб на бессмертие души» Делиля был 4 раза переведён на русский язык (1804-21). Перев. также «Сады», 2 раза (1814 и 1816 — Воейковым) и «Георгики франц.» (1804).

Примечания

Ссылки 
 

Поэты Франции
Переводчики Франции
Члены Французской академии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез